Niemcy:
 Woldegk - miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Woldegk - związek gmin (Amt) w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte

Zobacz też:
 Woldeck